Plaats in Indonesië
 Sirahan (Cluwak), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Sirahan (Salam), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java